Бланки — многозначный термин, значения которого зависят от ударения
 Бла́нки — множественное число от слова бланк.
 Бланки́ () — французская фамилия:
 Бланки, Жан Доминик (1757—1832) — французский политический деятель, отец Ж.Бланки и Л. О. Бланки.
 Бланки, Жером (1798—1854) — французский политэконом.
 Бланки, Луи Огюст (1805—1881) — французский революционер.